Maud Watson ha battuto in finale Lillian Watson 6–8, 6–3, 6–3.

Tabellone

Note

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1884